Masters 2002 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 3 - 10 februari 2002 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus Ryan Day, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship och Steve Davis, som fick ett wildcard.

Paul Hunter blev den tredje spelaren i historien, efter Cliff Thorburn och Stephen Hendry, att försvara en titel i Masters. Han vann sin andra titel av totalt tre. Varje gång har han vunnit i avgörande frame, och varje gång har han vänt ett stort underläge. I årets final ledde Mark Williams med 5-0, vilket Hunter vände till 5-5, och slutligen 10-9.

Resultat 

2002 i Storbritannien
2002
Snookersäsongen 2001/2002